Dombeck ist der Familienname folgender Personen:

 Carola Dombeck (* 1960), deutsche Turnerin
 Stanislas Dombeck (1931–2013), französischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Dombek